Es gab bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) insgesamt drei Serien von Dampflokomotiven, die die Bauartbezeichnung C 4/5 trugen

 Die 19 C 4/5 mit der Nummer 2601–2619 und Heissdampf-Zwillingsmaschine, die zwischen 1907 und 1912 von der SLM bezogen wurden.
 Die 32 C 4/5 mit der Nummer 2701–2732 und Vierzylinder-Verbundmaschine, die zwischen 1904 und 1906 von der SLM bezogen wurden.
 Die 8 von der Gotthardbahn-Gesellschaft übernommenen GB C 4/5 mit Vierzylinder-Verbundmaschine, die 1906 von Maffei bezogen wurden, und bei den SBB die Nummern 2801–2808 erhielten.

Weblinks 

Dampflokomotive Achsfolge 1D
C 45